Анатолий Григорьевич Драбовский (; род. 1 августа 1958 года, г. Винница Винницкой области Украинской ССР) — украинский экономист и политический деятель, ректор Винницкого кооперативного института, депутат Верховной рады Украины IX созыва (с 2019 года) от партии «Слуга народа».

Биография 
Родился 1 августа 1958 года в Виннице.

Окончил Киевский торгово-экономический институт по специальности «экономика торговли».

В 1998 году стал заместителем директора Винницкого кооперативного техникума по учебной работе, спустя 8 месяцев возглавил техникум. В 2009 году избран вице-президентом Винницкой областной федерации тяжелой атлетики.

В 2002 и 2010 годах был кандидатом в депутаты Винницкого городского совета.

На досрочных парламентских выборах 2019 года избран народным депутатом Верховной рады Украины IX созыва по избирательному округу № 12 (г. Винница, Винницкий район) Винницкой области от партии «Слуга народа» среди 15 кандидатов, получив 33,32% голосов.

17 ноября 2020 года  на заседании Рады Драбовский при просмотре в собственном телефоне видео файлов эротического характера попал в кадр журналисту Алексею Липовецкому, чем спровоцировал новый скандал в партии Слуга народа .

7 декабря 2020 года включён в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

Награды 
 Заслуженный работник образования Украины (2009)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте партии «Слуга народа» 

Выпускники Киевского национального торгово-экономического университета‎
Ректоры вузов Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»